Le Yorkshire un comté traditionnel d'Angleterre. Ce nom peut également désigner :

Toponyme

Angleterre 
 Yorkshire de l'Est
 Yorkshire du Nord
 Yorkshire de l'Ouest
 Yorkshire du Sud
 Yorkshire-et-Humber

États-Unis 
 Yorkshire, une localité dans l'État de New York ;
 Yorkshire, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Yorkshire, une localité de l'Ohio.

Autres 
 Yorkshire Terrier
 Yorkshire County Cricket Club
 Yorkshire pudding
 ITV Yorkshire

Homonymie de localités aux États-Unis